Григорий Абрамов:
 Абрамов, Григорий Васильевич (1897—?) — советский разведчик, майор.
 Абрамов, Григорий Григорьевич (1919—1968) — советский партийный и государственный деятель.
 Абрамов (Аврамов), Григорий (XVII в.) — московский иконописец.
 Абрамов, Исаак (середина XVII в.) — живописец Оружейной палаты.

Примечания

Литература